L'elisir d'amore, un opéra de Gaetano Donizetti (1832)
 L'elisir d'amore, un film d'Amleto Palermi (1941)
 L'elisir d'amore, un film de Mario Costa (1947)
 L'elisir d'amore, un film d'Andrea Bevilacqua (2002)
 L'elisir d'amore, un film de Bartlett Sher et Maurizio Benini (2011)
 L'Élixir d'amour, une roman court d'Éric-Emmanuel Schmitt (2014)